НИО Формула Е е отбор от Формула Е, създаден през 2014 г. под името Чайна Рейсингот Стивън Лу. Тийм Чайна Рейсинг под ръководството на Лу и Лиу Ю има опит в моторните споротове от 2004 г. с участия в сериите А1 Гран При, Формула Суперлига и световния шампионат ФИА ГТ1. Нелсиньо Пикет печели титлата при пилотите в дебютния сезон, през който отборът сменя името си на НЕКСТЕВ ТСР, а през сезон 2016/17 участва под името НекстЕВ НИО.

История

Сезон 2014/15 
Единствен Нелсиньо Пикет кара във всичките състезания през сезона. Със 144 точки той печели титлата пред Себастиен Буеми и Лукас ди Граси. Другите пилоти на отбора са Хо-Пин Тунг, който участва в три старта, но остава без спечелена точка (26-и в крайното класиране), Антонио Гарсия с два старта и без точки (28-и), Шарл Пик с четири старта и четири спечелени точко (16-и) и Оливър Търви с два старта и също четири точки (22-ри). Преди състезанието в Лонг Бийч Чайна Рейсинг сменя името и цветовете си и вече се нарича НЕКСТЕВ Тийм Чайна Рейсинг (или просто НЕКСТЕВ ТСР). В крайното класиране при отборите НЕКСТЕВ ТСР е четвърти със 152 точки.

Сезон 2015/16 
След падането на забраната за разработка на собствена задвижваща система през сезон 2015/16 НЕКСТЕВ решава да заложи на собствена разработка. През този сезон пилоти на отбора са Нелсиньо Пикет и Оливър Търви. Този път представянето на отбора е далеч от това през миналия сезон и пилотите му финишират едва пет пъти в зоната на точките и с едва 19 точки той остава на деветото място, като само отказалият се от шампионата без да стартира в нито един кръг Трули ГП няма спечелени точки. При пилотите Пикет е 15-и с осем точки, а Търви – 14-и с 11.

Сезон 2016/17 
През сезон 2016/17 наричащият се вече НекстЕВ НИО отбор отново залага на Пикет и Търви, като те завършват съответно 11-и с 33 точки и 12-и с 26, а при отборите НекстЕВ е шести с 59.

Сезон 2017/18 
Преди старта на сезон 2017/18 от името на отбора отпада НекстЕВ. Шампионът от първия сезон Нелсиньо Пикет преминава в екипа на Панасоник Ягуар Рейсинг.

Пилоти

Резултати

Източници 

Отбори от Формула Е
Автомобилен спорт в Китай